Forum kan syfta på:

Begrepp 
 Forum – i juridisk mening används synonymt med domstol eller annan instans där ett mål eller ärende skall avgöras
 Internetforum – webbaserade diskussionsforum på Internet
 Forum shopping – vardaglig term för letande efter den juridiska instans, som kan tänkas avgöra ett ärende till den letandes fördel

Organisationer och verksamheter

 Forum (intresseorganisation) – en intresseorganisation för civila organisationer med social inriktning
 Forum (Stockholm) – "Klubben", lokal med kulturell verksamhet 1989–2017
 ForumCiv – ideell organisation för förmedling av utvecklingshjälp
 Forum Stadtpark – kulturcentrum i Graz, Österrike
 Forum för levande historia – förvaltningsenhet under Kuturdepartementet
 Bokförlaget Forum – bokförlag inom Bonnierförlagen
 Forumbiblioteket – bokserie utgiven av Forum bokförlag 1944–1999
 Coop Forum – 2001–2015 butiker med fokus på storhandel
 Grafikskolan Forum – konstskola i Malmö 1064–1995
 Målarskolan Forum – konstskola i Malmö 1061–1995

Platser 
 Forum (torg) – öppen plats i antika städer
 Forum Augustus – norr om Forum Romanum
 Forum Romanum – torg i det antika Rom
 Forum, Zadar – torg i Kroatien med anor från antiken

Danmark
 Forum København – inomhusarena och kongresshall
 Forum station – station i Köpenhamns metro

Finland
 Forum, Helsingfors – köpcentrum i centrala Helsingfors

Kanada
 Forum de Montréal – ishockeyarena

Sverige
 Forumgallerian – köpcentrum i centrala Uppsala
 Nacka Forum – köpcentrum

USA
 The Forum  – inomhusarena vid Los Angeles, Kalifornien

Tidskrifter 
 Forum (tidskrift) – liberal tidskrift
 Forum AID – svensk design- och arkitekturtidskrift, 1976–
 Forum för ekonomi och teknik – finlandssvensk affärstidskrift
 Forum navale – svensk  sjöhistorisk tidskrift 1940–